Лодхран (, ) — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб. Административный центр — город Лодхран.

География 
Лодхран граничит с округом Бахавалпур на юге, с округом Мултан на западе, с округом Ханевал на севере, с округом Вихари на востоке.

Техсилы 
Лодхран занимает площадь 2778 км² и разделен на три техсила:
 Лодхран
 Кахрор-Пакка
 Даньяпур

Ссылки 
 LODHRAN DISTRICT AT A GLANCE 

Округа провинции Пенджаб